Ольхо́вка — топоним:

Населённые пункты

Азербайджан 
 Ольховка — до 1992 года название села Гойшабан в Ленкоранском районе.

Белоруссия 
Брестская область
 Ольховка — деревня в Кобринском районе.

Витебская область
 Ольховка — хутор в Миорском районе.

Гомельская область
 Ольховка — деревня в Гомельском районе.

Гродненская область
 Ольховка — деревня в Лидском районе.
 Ольховка — деревня в Новогрудском районе.
 Ольховка — деревня в Островецком районе.

Минская область
 Ольховка — деревня в Березинском районе.
 Ольховка — деревня в Вилейском районе.
 Ольховка — деревня в Логойском районе.
 Ольховка — деревня в Любанском районе.
 Ольховка — деревня в Мядельском районе.
 Ольховка — деревня в Несвижском районе.

Могилёвская область
 Ольховка — деревня в Горецком районе.
 Ольховка — деревня в Могилёвском районе.
 Ольховка — деревня в Чаусском районе.

Казахстан 
 Ольховка — село в Успенском районе Павлодарской области.

Польша 
 Ольховка — деревня, Подляское воеводство, Хайнувский повят, гмина Наревка.

Россия 
Алтайский край
 Ольховка — исчезнувшее село в Табунском районе.
Башкортостан
 Ольховка — деревня в Бижбулякском районе.
 Ольховка — деревня в Благовещенском районе.
 Ольховка — хутор в Куюргазинском районе.
 Ольховка — деревня в Туймазинском районе.

Белгородская область
 Ольховка — село в Яковлевском районе.

Брянская область
 Ольховка — деревня в Выгоничском районе
 Ольховка — деревня в Жуковском районе
 Ольховка — деревня в Карачевском районе
 Ольховка — посёлок в Климовском районе, Каменскохуторское сельское поселение.
 Ольховка — деревня в Климовском районе, Сачковичское сельское поселение.
 Ольховка — село в Клинцовском районе

Волгоградская область
 Ольховка — село в Ольховском районе.

Вологодская область
 Ольховка — деревня в Великоустюгском районе.

Ивановская область
 Ольховка — деревня в Ивановском районе.

Калужская область
 Ольховка — деревня в Козельском районе.
 Ольховка — деревня в Медынском районе.

Калининградская область
 Ольховка — посёлок в Гвардейском районе.

Костромская область
 Ольховка — деревня в Нейском районе.

Красноярский край
 Ольховка — село в Ачинском районе.

Курганская область
 Ольховка — деревня в Далматовском районе.
 Ольховка — село в Шадринском районе.

Курская область
 Ольховка — посёлок в Железногорском районе.
 Ольховка — село в Хомутовском районе.

Ленинградская область
 Ольховка — деревня в Приозерском районе.

Липецкая область
 Ольховка — село в Добринском районе.

Мордовия
 Ольховка — посёлок в Дубенском районе.

Московская область
 Ольховка — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область
 Ольховка — деревня в Навашинском районе.

Новгородская область
 Ольховка — деревня в Крестецком районе.
 Ольховка — деревня в Маловишерском районе.
 Ольховка — деревня в Окуловском районе.

Новосибирская область
 Ольховка — посёлок в Чистоозерном районе.

Омская область
 Ольховка — деревня в Оконешниковском районе.
 Ольховка — деревня в Черлакском районе.

Пензенская область
 Ольховка — деревня в Земетчинском районе.

Пермский край
 Ольховка — посёлок в Добрянском районе.
 Ольховка — деревня в Кунгурском районе.
 Ольховка — деревня в Нытвенском районе.
 Ольховка — деревня в Осинском районе.
 Ольховка — деревня в Пермском районе, Заболотское сельское поселение.
 Ольховка — деревня в Пермском районе, Юго-Камское сельское поселение.
 Ольховка — деревня в Сивинском районе.
 Ольховка — село в Чайковском районе.
 Ольховка — деревня в Чернушинском районе.

Приморский край
 Ольховка — село в Кировском районе.

Рязанская область
 Ольховка — деревня в Александро-Невском районе.
 Ольховка — деревня в Чучковском районе.

Саратовская область
 Ольховка — село в Романовском районе.
 Ольховка — деревня в Ртищевском районе.

Сахалинская область
 Ольховка — село в Углегорском районе.

Свердловская область
 Ольховка — посёлок в городском округе Верхняя Пышма.
 Ольховка — деревня в Ирбитском муниципальном образовании.
 Ольховка — посёлок в Камышловском районе.
 Ольховка — деревня в Сысертском городском округе.

Смоленская область
 Ольховка — деревня в Краснинском районе.
 Ольховка — бывшая деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область
 Ольховка — деревня в Знаменском районе, упразднена в 1999 г.
 Ольховка — село в Инжавинском районе.
 Ольховка — посёлок в Ржаксинском районе, в 2003 г. включен в состав села Лукино.

Тверская область

 Ольховка — деревня в Торопецком районе.

 Ольховка — деревня в Максатихинском районе.
 Ольховка — посёлок в Спировском районе.

Тюменская область
 Ольховка — посёлок в Заводоуковском районе, упразднён в 2008 г.

Удмуртия
 Ольховка — деревня в Увинском районе.

Ульяновская область
 Ольховка — село в Сурском районе.

Челябинская область
 Ольховка — посёлок в Карталинском районе.

Ярославская область
 Ольховка — деревня в Даниловском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ольховка — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Украина 
 Ольховка — село в Гороховском районе Волынской области.
 Ольховка — посёлок в составе города Ждановка Донецкой области.
 Ольховка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Ольховка — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Ольховка — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Ольховка — село в Березновском районе Ровненской области.
 Ольховка — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Ольховка — село в Семёновском районе Черниговской области.

Реки

Европа 
 Ольховка (приток Ашкадара) — в Башкортостане.
 Ольховка (приток Екатерингофки) — в Санкт-Петербурге.
 Ольховка (приток Шичуги) (Северная Двина от впадения р. Вычегда до впадения р. Вага)
 Ольховка (приток Ваеньги) (Северная Двина от впадения р. Вага до устья без р. Пинега)
 Ольховка (приток Северной Двины) (Северная Двина от впадения р. Вага до устья без р. Пинега)
 Ольховка (приток Мезени) — в Архангельской области (Мезень от в/п д. Малонисогорская до устья)
 Ольховка (приток Берёзовой) (Подкумок от истока до г. Кисловодск)
 Ольховка (приток Садвы) (Тверца от истока (Вышневолоцкий г/у) до г. Тверь)
 Ольховка (приток Малой Сестры) — в Московской области (Волга от г. Тверь до Иваньковского г/у (Иваньковское в-ще))
 Ольховка (приток озера Большое Кузино) (исток р. Кушаверы) (Молога от истока до устья)
 Ольховка (приток Кыма) — в Кировской области (Кама от истока до в/п с. Бондюг)
 Ольховка (приток Косы) — в Пермском крае (Кама от истока до в/п с. Бондюг)
 Ольховка (приток Лупьей) — в Пермском крае (Кама от истока до в/п с. Бондюг)
 Ольховка (приток Вурлама) — в Пермском крае (Кама от истока до в/п с. Бондюг)
 Ольховка (приток Южной Кельтмы) (Кама от истока до в/п с. Бондюг)
 Ольховка (приток Мойвы) — в Пермском крае (Кама от в/п с. Бондюг до г. Березники)
 Ольховка (приток Улса) — в Пермском крае (Кама от в/п с. Бондюг до г. Березники)
 Ольховка (приток Пожвы) (Кама от г. Березники до Камского г/у без р. Косьва (от истока до Широковского г/у), Чусовая и Сылва)
 Ольховка (приток Сивы) (Кама от Воткинского г/у до Нижнекамского г/у без рр. Буй (от истока до Кармановского г/у), Иж, Ик и Белая)
 Ольховка (приток Малой Вотки) (Кама от Воткинского г/у до Нижнекамского г/у без рр. Буй (от истока до Кармановского г/у), Иж, Ик и Белая)
 Ольховка (приток Бабицы) — в Кировской области (Вятка от г. Вятка до г. Котельнич)
 Ольховка (река, впадает в Балтийское море) — в Калининградской области
 Ольховка (приток Койвы)
 Ольховка (приток Мжи)
 Ольховка (приток Подкумка)
 Ольховка (приток Южной Кельтмы)
 Ольховка (приток Иловли) — в Волгоградской области
 Мокрая Ольховка — в Волгоградской области
 Сухая Ольховка — в Волгоградской области
 Ольховка (приток Лугани) — в Луганской области.
 Ольховка (приток Северского Донца) — в Луганской области.
 Ольховка (приток Ольховой) — в Донецкой области.

Урал 
 Ольховка (верхний приток Исети) — в Екатеринбурге.
 Ольховка (средний приток Исети) — в Далматовском районе Курганской области.
 Ольховка (нижний приток Исети) — в Исетском районе Тюменской области.
 Ольховка (приток Ичкины) — в Шадринском районе Курганской области. (Исеть от впадения р. Теча до устья без р. Миасс)
 Ольховка (приток Бунарки) — в Новоуральске Свердловской области.
 Ольховка (приток Бутки) — в Талицком районе Свердловской области.
 Ольховка (приток Кирги) — в Свердловской области. (Ница от слияния рек Реж и Нейва до устья)
 Ольховка (приток Юрмыча) (Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от истока до Рефтинского г/у)
 Ольховка (приток Санкины) (Тура от впадения р. Тагил до устья без рр. Тагил, Ница и Пышма)
 Ольховка (приток Ваграна) (Сосьва от истока до в/п д. Морозково)
 Ольховка (приток Карабашки) (Тавда от истока до устья без р. Сосьва от истока до в/п д. Морозково)
 Ольховка (приток Тагила) (Мокрая Ольховка) (Тагил от г. Нижний Тагил до устья)
 Ольховка (приток Аткуса) — в Карабашском городском округе Челябинской области, правый приток реки Аткус, впадающей в Аргазинское водохранилище.

Сибирь 
 Ольховка (приток Аремзянки) — в Тюменской области (Иртыш от впадения р. Тобол до г. Ханты-Мансийск (выше) без р. Конда)
 Ольховка (нижний приток Малой Кети) — в Красноярском крае (Кеть)
 Ольховка (верхний приток Малой Кети) — в Красноярском крае (Кеть)
 Ольховка (приток Дачи) — в Красноярском крае (Кеть)
 Ольховка (приток Немкины) — в Красноярском крае (Кан)
 Ольховка (приток Долгого) — в Красноярском крае (бассейн Тыи) (Енисей от впадения р. Ангара до в/п с. Ярцево)
 Ольховка (приток Кеми) — в Красноярском крае

Дальний Восток 
 Ольховка (река, впадает в Охотское море) — река в Камчатском крае.
 Ольховка (приток Правой Убиенки) (Анадырь от истока до впадения р. Майн)
 Ольховка (приток Кумы), в 2 км к З от с. Орловка (Бассейны рек Охотского моря от западной границы бассейна р. Пенжина до южной границы бассейна р. Тахтаяма)
 Ольховка (бассейн Эшкакона), в бассейне р. Эшкакон, в 5 км к В от горы Чирак-Топур (Бассейны рек Охотского моря от западной границы бассейна р. Пенжина до южной границы бассейна р. Тахтаяма)

См. также 
 
 Ольховка 2

Примечания